Ирбе:

Люди 
 Ирбе, Айна Карловна (род. 1937) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, бригадир птицефабрики. 
 Ирбе, Артур (род. 1967) — советский и латвийский хоккеист.
 Ирбе, Волдемар (1893—1944) — латвийский художник.
 Саша Ирбе (Елена Леонидовна Лыхина; род. 1980) — российская поэтесса, режиссёр, исследователь литературы XX века.

Географические объекты 
 Ирбе (река) — река на северо-западе Латвии.